Antonino Palminteri – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Chazz Palminteri – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Gianni Palminteri – artista e pittore italiano